Karschia är ett släkte av lavar. Karschia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Karschia